Try Again (Aaliyah), een nummer van Aaliyah uit 2000
 Try Again (Chef'Special), een nummer van Chef'Special uit 2017